

Сьлеповрони — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Сьлеповрони — село в гміні Нур Островського повіту Мазовецького воєводства